

Литература 
 Димитрије Ранков, Улице и тргови Панчева, Историјски архив Панчево, Панчево 1982.

Спољашње везе 
 Списак улица Панчева

 
Панчево